«Математическое образование» — научно-теоретический и методический журнал, посвящённый математическому образованию и истории математики.

История  

Журнал начинали издавать три раза. Таким образом, существуют три серии:
 Первая серия: 1912—1918.
 Вторая серия: 1928—1930.
Обе эти серии являлись журналами Московского математического кружка. Ответственный редактор — профессор Московского университета И.И. Чистяков.

 Текущая третья серия издается с 1997 года Фондом математического образования и просвещения. В ней публиковались статьи таких известных математиков, как В. И. Арнольд, А. И. Бондал, А. Л. Городенцев, М. И. Зеликин, Е. Ф. Мищенко, А. С. Мищенко, Ю. А. Неретин, В. П. Паламодов, Л. С. Понтрягин, М. М. Постников, И. Р. Шафаревич и другие.

Ссылки 
 Математическое образование на Общероссийском математическом портале
Сайт текущей серии журнала
 Общедоступная электронная библиотека (архив номеров 1912—1918 и 1928—1930)

Примечания 

Научно-популярные журналы
Математические журналы
Образовательные журналы России
Популяризация математики